Fearless Leader conocido como Amadísimo Líder en Español, es un personaje ficticio y es el antagonista principal de la serie animada de televisión de 1959-1964, Rocky and His Friends y The Bullwinkle Show, Ambos espectáculos menudo denominados colectivamente como Rocky y Bullwinkle. Fue Interpretado por Bill Scott.

Descripción del Personaje 
Fearless Leader es un dictador del camprestre ficciónal de Pottsylvania, y el empleador de los agentes del gobierno ineptos con Boris Badenov y Natasha Fatale. Siempre se puede encontrar en su escondite subterráneo, "Central Control." Sin embargo, parece evidente que él respondió a uno mismo hombre: El diminutivo Mr. Big. Mr. Big aparece las dos historias en la serie "Upsidaisium" y "Metal Munching Moon Mice". Fearless Leader tiene una cicatriz cara notable, al igual que los nazis como Otto Skorzeny, que puede haber sido la inspiración para el personaje.

Como era de esperar de su cargo y nombre de pila, Fearless Leader es un estricto carácter, despiadado, y con frecuencia critica con dureza la incompetencia de su secuaz principal Gerald. Por lo general se presenta con una larga cicatriz en la mejilla y los dientes afilados, carnívoras. Se desconfía de sus propios empleados del gobierno, y es conocido por llevar a la teroseria de Pottsylvania con él donde quiera que vaya. Aunque los espías principales Pottsylvania se dan acentos rusos sucedáneos, El acento de Fearless Leader parece más acorde con el estereotipo alemán. De hecho, sus características marcadamente angulados muy parecidos a los de un cartel de propaganda antinazi distribuido durante la Segunda Guerra Mundial. Él usa algo así alemán como "Achtung" y "Schweinhund," típico de los estereotipos alemanes en el cine y la televisión.

Otros Medios 
 Fearless Leader aparece en las dos películas: fue interpretada por Christer Neame en Boris and Natasha: La Película (de 1992) y por Robert de Niro en The Adventures of Rocky and Bullwinkle (de 2000).

 Fearless Leard aparece en el corto de Rocky y Bullwinkle que fue lanzada con Mr. Peaboy and Sherman en Blu-ray 3D en 14 de octubre de 2014 y fue interpretado por Thomas Lennon.

Referencias 

Personajes de comedia (cine)
Personajes de dibujos animados
Personajes de Rocky y Bullwinkle
Series y personajes de Jay Ward Productions
Dictadores ficticios
Personajes ficticios sin nombre